Ми́рра:
 Мирра, ми́рро, сми́рна — ароматическая смола, ценившаяся в древности как благовонное курительное вещество.
 Мирра — растение, из которого добывается ароматическая смола.
 Мирра, Смирна — персонаж древнегреческой мифологии, дочь царя Кипра Кинира и Кенхреиды, мать Адониса (отец и дед одновременно — Кинир), превратившаяся в дерево мирру.
 Мирра — женское имя.
 (381) Мирра — астероид, открытый в 1894 году.
 Мирра, Мирабай — полулегендарная раджпутская принцесса, поэтесса, преданная последовательница Шри Кришны, почитается в Индии как святая.

См. также 
 Мира
 Миро (значения)